Rummage ist der Name von:

 Mount Rummage, Berg an der Westseite des Ramseier-Gletschers in der Britannia Range 
 Bob Rummage (* um 1960), US-amerikanischer Jazzmusiker